Rocky road – dessert
 Rocky road – gelato
 Un gelataio a Wall Street (Rocky Road) – film del 2014 diretto da Brian K. Roberts
 Un sentiero gelato (Rocky Road) – episodio della quarta stagione della serie televisiva C'era una volta

Pagine correlate 
 The Rocky Road